Пермский край по состоянию на конец декабря 2019 года включает 3654 населённых пункта, в том числе:
52 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), среди которых:
 25 городов,
 27 посёлков городского типа (из них 26 рабочих посёлков и 1 ЗАТО (посёлок) с городским населением как  пгт),
 3573 сельских населенных пункта (по данным переписи населения 2010 года — 3644 сельских населённых пункта, из них 246 без населения).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства края) по их подчинённости 14 городам краевого значения, 1 ЗАТО и 33 районам края (в рамках организации местного самоуправления им соответствуют 25 городских округов, 18 муниципальных округов и 2 муниципальных района). Из них 1 город и 6 районов входят в Коми-Пермяцкий округ.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города краевого значения

город (городской округ) Пермь

город Александровск (Александровский муниципальный округ)

город Березники 

В рамках муниципального устройства на территории Березников и Усольского района образован Березниковский городской округ.

город Гремячинск (Гремячинский городской округ)

город (городской округ) Губаха

город Добрянка (Добрянский городской округ)

город (городской округ) Кизел

город Краснокамск (Краснокамский городской округ)

город (городской округ) Кудымкар 

Входит в состав Коми-Пермяцкого округа, является его административным центром и единственным городским населённым пунктом.

город Кунгур 

Совместно с Кунгурским районом на уровне муниципального устройства образует Кунгурский муниципальный округ.

город Лысьва (Лысьвенский городской округ)

город Соликамск 

С точки зрения муниципального устройства на территории Соликамска и Соликамского района образован Соликамский городской округ.

город Чайковский (Чайковский городской округ)

город Чусовой (Чусовской городской округ)

ЗАТО (городской округ)

Районы 

О населённых пунктах в составе районов Пермского края, в том числе районов Коми-Пермяцкого округа, см.:
Населённые пункты Пермского края в районах;
Населённые пункты Коми-Пермяцкого округа

См. также 
 Городские населённые пункты Пермского края
 Административно-территориальное деление Пермского края

Примечания 

Пермский край